Matthew Clackson (né le  à Pittsburgh, dans l'État de la Pennsylvanie aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il est le fils de Kim Clackson et le frère de Chris Clackson.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Steel de Chicago || USHL ||42 ||5 ||4 ||9 ||108 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2004-2005 || Steel de Chicago || USHL ||56 ||10 ||15 ||25 ||270 ||8 ||0 ||2 ||2 ||26
|-
|2005-2006 || Broncos de Western Michigan || NCAA ||34 ||1 ||1 ||2 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Broncos de Western Michigan || NCAA ||36 ||0 ||8 ||8 ||80 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Broncos de Western Michigan || NCAA ||35 ||3 ||3 ||6 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||80 ||3 ||6 ||9 ||263 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||60 ||2 ||4 ||6 ||174 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 62|| 1|| 3|| 4|| 118|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Wolves de Chicago || LAH || 43|| 1|| 1|| 2|| 193|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 19|| 1|| 2|| 3|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Pirates de Portland || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 30 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Naissance à Pittsburgh
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Pirates de Portland
Attaquant de hockey sur glace